Tales (Indonesië), een bestuurslaag in Indonesië
 Tales (Spanje), een gemeente in Spanje